Una temporada en el infierno hace referencia a varios artículos:

 Una temporada en el infierno (poema) (Une Saison en Enfer, 1873), obra del poeta francés Arthur Rimbaud;
 Una temporada en el infierno  (álbum), álbum del grupo musical español Fangoria de 1999.